Лиштван — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лиштван, Иван Иванович (1932—2023) — советский ученый в области физико-химии торфа и коллоидной химии.
 Лиштван, Леонид Исакиевич (1869—1930) — русский художник, мастер интерьера и мебели.
 Лиштван, Сергей Николаевич (род. 1970) — белорусский борец греко-римского стиля.